Le mot Valenzuela peut signifier : 
Valenzuela (Espagne), une commune de la communauté autonome d'Andalousie, dans la province de Cordoue, en Espagne.
 Valenzuela (insecte), un genre de psocoptères de la famille des Caeciliusidae.
Valenzuela de Calatrava, une commune d'Espagne de la province de Ciudad Real dans la communauté autonome de Castille-La Manche.
Valenzuela (Philippines), une des villes et des municipalités qui forment le Grand Manille aux Philippines.

Comme patronyme :
 Fernando de Valenzuela, favori de la reine-mère Marie-Anne, déporté aux Philippines (1636-1692).
 Rafael de Valenzuela y Urzaiz (1881-1923), militaire espagnol, commandant en chef de la Légion espagnole.
 Rafael Valenzuela Marín, footballeur mexicain.
 Laura Valenzuela (1931-2023), actrice espagnol.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme